Внутренняя политика Болгарии ведётся болгарским правительством, сообразно конституции и законам страны.

Болгария является парламентской республикой и президент страны не имеет особого влияния на внутреннюю политику. Местное самоуправление в Болгарии тоже не обладает полномочиями, чтобы проводить на местах внутреннюю политику, существенно отличающуюся от общей внутренней политики правительства.

Основные вопросы внутренней политики Болгарии находятся на уровне административного регулирования экономики со стороны правительства и степень перераспределения доходов через государственный бюджет. Ежегодные дебаты по этим вопросам, в и вне болгарском парламенте, наиболее ясно показывают приоритеты политических партиях, и определяет отношение болгарского общества к них.

Актуальные вопросы внутренней политики Болгарии являются:
борьба с коррупцией и организованной преступностью;
усвоение средств из европейских фондов;
региональное развитие;
защита прав потребителей, особенно от монополиях;
здравоохранение, социальная и трудовая политика;
наука, образование,культура и искусство;
окружающая среда и экологическая безопасность;
сельское хозяйство;
транспорт;
туризм
и другие.

Примечания 

Политика Болгарии